Мокрицы:
 Мокрицы — подотряд равноногих ракообразных;
 Мокрицы — деревня в Батецком районе Новгородской области России;
 Мокрицы — деревня в Порховском районе Псковской области России.

См. также 
 Мокрица
 Мокрецы (значения)